Le Majordome (1965), film français de Jean Delannoy ;
 Le Majordome (2013), film américain de Lee Daniels.

Voir aussi